Кладбище «Повонзки» — название, которое может означать:

 Старые Повонзки — Повонзковское кладбище в Варшаве, ул. Повонзковска(я), 14 (). 
 Воинское Повонзки — Воинское кладбище Повонзки в Варшаве, ул. Повонзковска(я), 43/45 ().

См. также 
 Повонзки (район Варшавы)

Повонзки